Михаил Аношкин:
 Аношкин, Михаил Петрович (1921—1982) — советский прозаик, журналист, издательский работник.
 Аношкин, Михаил Прокофьевич (1907—1995) — директор «Приднепровского химического завода», Лауреат Сталинской премии I степени, Герой Социалистического Труда.